Mie pode referir-se a:

 Mie (prefeitura), prefeitura japonesa;
 Distrito de Mie, distrito da prefeitura japonesa de Mie;
 Mie (Oita), cidade japonesa;
 Mie (Kabuki), uma técnica do teatro Kabuki.

Desambiguação